Apprentice (1990), een computerspel uit 1990
 Apprentice (2003), een computerspel uit 2003